Гулоя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Гулоян, Абрам Абрамович (1893—1938) — армянский советский государственный деятель, председатель Совнаркома Армянской ССР (1935—1937).
 Гулоян, Мурад Арамович (род. 1956) — армянский политический и государственный деятель.